Faraway steht für:

 Faraway (Film) deutscher Spielfilm von Vanessa Jopp (2023)
 Faraway Nunataks, Nunatakker am östlichen Ende von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Mount Faraway, Berg im ostantarktischen Coatsland